Франшиза «Сумеречная зона»:
 «Сумеречная зона» — телесериал 1959—1964 годов.
 «Сумеречная зона» — фильм 1983 года.
 «Сумеречная зона» — телесериал 1985—1989 годов.
 «Сумеречная зона» — телесериал 2002—2003 годов.
 «Сумеречная зона» — телесериал 2019 года.
 Список серий телесериала «Сумеречная зона»

Другое:
 Седьмой выпуск фуметто «Дилан Дог».

См. также 
 Twilight Zone (значения)